GWD est un sigle qui peut désigner :
 , un événement mondial tenu chaque année le 15 juin pour souligner l'importance de l'énergie éolienne ;
 GWD Minden (où GWD signifie Grün-Weiß Dankersen), un club allemand de handball basé à Minden.

GWd est un sigle qui peut désigner :
 gigawatt-day (en français,gigawatt-jour).

gwd est un code qui peut désigner :
 harso, une langue parlée dans la province de Gamu Gofa, dans le Sud de l'Éthiopie, selon les codes ISO 639-3 et IETF.

GWD est un code qui peut désigner :
 Aéroport international de Gwadar, un aéroport situé à Gwadar, au Pakistan, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports
Code